Торун Лиан (; род. 15 января 1956 года, Норвегия) — норвежский режиссёр и сценарист кино.

Биография 
Торун Лиан училась в гимназии и Норвежской киношколе в Осло. С 1978 года работала в Норвежском национальном театре, Норвежском театре и училась в Государственном театральном институте. Торун написала свою первую пьесу для детей в Национальном театре. В 80-х годах Торун Лиан были написаны уже 3 пьесы, которые затем были опубликованы в виде книги, за которую Торун была награждена норвежской литературной премией. Также Торун Лиан писала сценарии для кинокартин.

Фильмография

Награды 
 1988: Премия Тарьея Весоса за работу над тремя пьесами
 1991: Премия «Аманда» за работу над фильмом «Фрида»
 1995: Скандинавская детская книжная премия
 1995: Литературная ассоциация школьных библиотек за роман «Только облака закрывают звезды»
 1998: Премия «Аманда» за работу над фильмом «Только облака закрывают звезды»
 1998: Лучший скандинавский детский фильм — «Только облака закрывают звезды»
 2005: «Хрустальный медведь» за работу над фильмом «Цвет молока»
 2010: Премия «Аманда» за работу над фильмом «Вегас» и другие награды

Ссылки 
 Торун Лиан на сайте КиноПоиск
 Торун Лиан на сайте «Filmweb»
 Торун Лиан на сайте «Aschehoug»

Кинорежиссёры Норвегии
Сценаристы Норвегии
Лауреаты премии «Аманда» за лучший сценарий